Jungle Fight, evento brasileiro de MMA

Pessoas
John Frusciante - guitarrista dos Estados Unidos
Jon Foreman - cantor dos Estados Unidos
Jorge Fernando

Localidades
Juiz de Fora (Minas Gerais) município brasileiro do interior de Minas Gerais apelidado comumente de "JF" (Jota-efê)

Desambiguação